Alagoensi – abitanti di Alagoa
Alagoensi – abitanti di Alagoas